The Beginner's Guide to Throwing Shapes è l'ottavo album in studio del gruppo rock canadese Saga, pubblicato nel 1989.

Tracce 
Side 1

Side 2

Collegamenti esterni